Birka en Hovgården, een van de veertien werelderfgoederen op de Werelderfgoedlijst van de UNESCO in Zweden
Birka (geslacht), een geslacht van echte bladwespen (familie Tenthredinidae)